Praha-Smíchov má více významů:

 Smíchov – čtvrť v Praze
 Nádraží Praha-Smíchov